Вальнер — многозначный термин, имя и фамилия.

 Вальнер — мужское имя, например:
 Франкович, Вальнер (род. 1968) — хорватский гандболист.

 Вальнер, И. - в 1848 году владелец типографии в Киеве, венгр.